Toponímia:
 Winslow (Arizona), localitat estatunidenca d'Arizona
 Winslow (Arkansas), localitat estatunidenca d'Arkansas
 Winslow (Canadà), municipi rural a la província canadenca de Saskatchewan
 Winslow (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Winslow (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Winslow (Maine), localitat estatunidenca de Maine
 Winslow (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Winslow West, localitat estatunidenca d'Arizona
 Biografies: Winslow Homer, pintor i gravador estatunidenc (1836 - 1910)